Az 1988–1989-es magyar férfi röplabdabajnokság a negyvennegyedik magyar röplabdabajnokság volt. A bajnokságban húsz csapat indult el, a csapatok az előző évi szereplés alapján két csoportban (A csoport: 1-10. helyért, B csoport: 11-20. helyért) két kört játszottak. Az alapszakasz után az A csoport 1-4. és 5-8. helyezettjei az addigi pontjaikat megtartva egymás közt még két kört játszottak, majd play-off rendszerben játszottak a végső helyezésekért. Az A csoport 9-10. és a B csoport 1-2. helyezettjei egymás közt négy kört játszottak a 9-12. helyért, míg a B csoport 3-10. helyezettjei az addigi pontjaikat megtartva egymás közt még két kört játszottak a 13-20. helyért.

A Szeged SC új neve Szegedi Építők lett.

A Kapos Volán-Dózsa új neve Kapos Volán lett.

Alapszakasz

A csoport

B csoport 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség Sz+: Nyert szett Sz-: Vesztett szett P: Pont

Rájátszás

1–4. helyért

5–8. helyért 

Negyeddöntő: Csepel SC–Vasas SC 3:1, 3:0 és Nyíregyházi VSSC–Szegedi Építők 3:0, 3:0 és Tungsram SC–Malév SC 3:1, 3:1 és Újpesti Dózsa–Kecskeméti SC 3:1, 2:3, 3:0

Elődöntő: Csepel SC–Újpesti Dózsa 3:0, 2:3, 3:1 és Nyíregyházi VSSC–Tungsram SC 2:3, 1:3

Döntő: Csepel SC–Tungsram SC 0:3, 3:0, 3:2

3. helyért: Nyíregyházi VSSC–Újpesti Dózsa 3:1, 0:3, 3:1

5–8. helyért: Kecskeméti SC–Vasas SC 3:1, 3:1 és Malév SC–Szegedi Építők 3:1, 3:2

5. helyért: Kecskeméti SC–Malév SC 3:0, 2:3, 0:3

7. helyért: Szegedi Építők–Vasas SC 3:0, 3:2

9–12. helyért

13–20. helyért 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség Sz+: Nyert szett Sz-: Vesztett szett P: Pont

Források 
A magyar sport évkönyve 1989
Népsport 1988.11.28. (alapszakasz) 1989.02.13., 03.17., 03.18., 03.19., 03.20., 03.31., 04.01., 04.03., 04.06., 04.07., 04.14., 04.15., 04.17. (rájátszás)

Röplabdabajnokság évei
Magyarferfiroplabdabajnoksag
Magyarferfiroplabdabajnoksag